Хоптій Віталій Васильович — підполковник повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хоптій Олег Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.